Заве́тное — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Заветное — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Россия 
 Заветное — посёлок в Красноармейском районе Краснодарского края.
 Заветное — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Заветное — село в Чугуевском районе Приморского края.
 Заветное — село в Заветинском районе Ростовской области.
 Заветное — село в Вольском районе Саратовской области.
 Заветное — село в Энгельсском районе Саратовской области.
 Заветное — село в Кочубеевском районе Ставропольского края.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Заветное — село в Бахчисарайском районе.
 Заветное — село в Ленинском районе.
 Заветное — село в Советском районе.
Заветное — название с 1948 по 1962 год села Лекарственное

Украина 
 Заветное — село в Бершадском районе Винницкой области.
 Заветное — село в Киверцовском районе Волынской области.
 Заветное — село в Покровском районе Донецкой области.
 Заветное — село в Михайловском районе Запорожской области.
 Заветное — село в Ольшанском районе Кировоградской области.
 Заветное — посёлок в Каховском районе Херсонской области.